Volnay, commune française de la Côte-d'Or
Le volnay, un vin produit à Volnay (Côte-d'Or)
 Volnay, commune française de la Sarthe
 Volnay Publication France, Groupe de presse, éditeur entre autres de PC Expert
 Jean-Paul Volnay, ségatier français
 Volnay, une entreprise française de parfumerie

Homonymie de toponyme